Plaats in Indonesië
 Kekeran (Busungbiu), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Kekeran (Mengwi), een plaats in het bestuurlijke gebied Badung in de provincie Bali